Trist může být:

 Trist (česká hudební skupina) – česká hudební skupina hrající depressive suicidal black metal a funeral doom metal
 Trist (německá hudební skupina) – německá hudební skupina
 Trist (příjmení) – příjmení